Le patronyme flamand Dierickx provient du prénom germanique Diederik (ou Dierik,Dirk), qui signifie « gouvernant du peuple » (du germain : "theudô - rîkja"; du nl:diet : peuple et rijk : empire). 

Le suffixe génitif -s (ici -x à cause du -k final) indique une filiation.

Des variantes Dierikx et '''Diericx existent.

Patronyme

Dierickx 
 André Dierickx (1946-), coureur cycliste belge.
 Karel Dierickx (1940-2014), peintre belge
 Ludo Dierickx (1929-2009), homme politique belge flamand.

Toponyme 
Avenue Charles Dierickx, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Patronyme germanique
Patronyme flamand